Het ATP-toernooi van Hamburg 2002 (met de officiële naam Hamburg Masters 2002) vond plaats van 13 tot en met 19 mei 2003. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg